Учествовало је 16 парова, са такмичаркама из 19 земаља. Прошлогодишње победнице Чехиње Луција Храдецка и Рената Ворачова нису браниле титулу.

Победнице 2010. су Гркиња Елени Данилиду и Немица Јасмина Вер.

Следећа два пара добила су специјалну позивницу организатора за главни жреб турнира (ВК):

 Пемра Озген 
 -{Cagla Buyukakcay}-  и 
 -{Derya Turhan}- 
 Јулија Велијева

Списак носилаца 

 Број у загради озвачава пласман на ВТА ранг листи од 18. јула 2010.

Резултати

Види још 
 Истанбул куп

Спољашње везе 
 Резултати

Истанбул куп
Тенис 2010.